Винклер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Винклер, Александр Адольфович (1865—1935) — русский композитор, пианист, музыкальный критик и педагог (фортепиано).
 Винклер, Альфонс Фёдорович (1888—1956) — один из первых русских кинооператоров.
 Винклер, Ангела (род. 1944) — немецкая актриса.
 Винклер, Антон (род. 1954) — немецкий саночник, чемпион Европы.
 Винклер, Арнольд фон (1856—1945) — германский военный деятель, генерал пехоты, участник Первой мировой войны.
  (род. 1966) — немецкий футболист.
 
 Винклер, Владимир Францевич (1884—1956) — чешский скульптор, работавший в России.
 Винклер, Вольфганг (1940—2001) — немецкий саночник, бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года.
 Винклер, Ганс (1877—1945) — немецкий биолог, ботаник.
 Винклер, Генрих Август (род. 1938) — немецкий историк.
 Винклер, Гуго (1863—1913) — немецкий востоковед-ассириолог, филолог, археолог, специалист по хеттскому языку. Раскопал богазкёйский архив Хеттского царства.
 Винклер, Густав (1925—1979) — датский эстрадный певец, композитор и музыкальный издатель.
 Винклер, Иоганн Генрих (1703—1770) — немецкий физик и натурфилософ.
 Винклер, Иоганнес (1897—1947) — один из пионеров ракетной техники и космонавтики.
 Винклер, Йозеф (род. 1953) — австрийский писатель, выбравший смерть и католическую религию основной темой своих произведений.
 
 Винклер, Кати (род. 1974) — немецкая (до 1990 года ГДР) фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Винклер, Клеменс Александр (1838—1904) — немецкий химик, открывший химический элемент германий.
 Винклер, Константин Юльевич (1848—1900) — русский ботаник балтийско-немецкого происхождения.
 Винклер, Отто (1908—1988) — немецкий дирижёр.
 Винклер, Павел Павлович фон (1866 — ок. 1937) — автор трудов по русской геральдике, нумизматике, истории оружия.
 Винклер, Питер Манн (род. 1946) — американский математик.
 Винклер, Ральф (более известен под псевдонимом «А. Р. Пенк», ; 1939—2017) — немецкий живописец, график, скульптор; представитель немецкого неоэкспрессионизма.
 Винклер, Теодор Хейс — швейцарский посол, глава учреждения Женевский центр по демократическому контролю над вооруженными силами.
 Винклер, Ханс Гюнтер (1926—2018) — бывший немецкий спортсмен-конник.
 Винклер, Ханс-Хайнрих (род. 1954) — немецкий саночник, бронзовый призёр чемпионата Европы.
 Винклер, Харальд (род. 1962) — австрийский бобслеист, чемпион Олимпийских игр 1992 года.
 Винклер, Чарльз (1867—1932) — датский легкоатлет и перетягиватель каната, чемпион Олимпийских игр 1900.
 Винклер, Эдуард (1799—1862) — немецкий ботаник.

Топонимы:
 Винклер — кратер на обратной стороне Луны.

См. также

Примечания